Ныря́льщик — многозначное слово:
 Ныряльщик — человек, занимающийся дайвингом, прыжками в воду, или водолазными работами.
 «Ныряльщик» (фр. «Le Plongeur», читается по-русски «Ле Плонжёр») — экспериментальная французская подводная лодка с порядковым номером «Q 0». 
 «Ныряльщики» — фотография Гойнингена-Гюне.
 «Ныряльщик» — американская серия об одноимённом персонаже DC Comics.

См. также 
 Водолаз

Дайвинг